La Fenice, teatre operístic venecià (Itàlia).
 Fenike, ciutat de Caònia a l'Epir, al nord de Buthrotum.
 Tractat de Fenice o Pau de Fenice, pacte que va posar fi a la primera guerra Macedònica.
 Fenice, òpera de Heinrich Hugo Pierson